Mertensia:
 Mertensia — род двудольных растений из семейства бурачниковых (Boraginaceae);
 Mertensia — монотипный род гребневиков из отряда цидиппид (Cydippida).